Del Mar (spanisch am Meer bzw. des Meeres) ist Namensbestandteil von Ortsnamen 

USA
 Boca Del Mar, Beach County, Florida 
 Del Mar (Kalifornien), 
 Rio del Mar, Santa Cruz County, Kalifornien 
Spanien
 Santillana del Mar, Kantabrien 
 Torre del Mar, 
Chile
 Viña del Mar, 

Del Mar ist der Familienname von
 Alessandro Del Mar, Regisseur von Pornofilmen
 Norman Del Mar (1919–1994), britischer Dirigent
 Jonathan Del Mar (* 1951), englischer Dirigent und Musikwissenschaftler
 Maria del Mar Bonet (* 1947), mallorquinische Sängerin
 Laurent Perez del Mar (* 1974), französischer Filmkomponist

Weiteres
 Café del Mar, Café auf Ibiza
 Castillo del Mar, Kunst- und Kulturzentrum, Kanarische Inseln 
 Esperanza del Mar, Hospitalschiff 
 Santa Maria del Mar, gotische Kirche in Barcelona, Katalonien

Siehe auch:
 Delmar
 Delmare